Шейна:

 Шейна — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Шейна () — замок в графстве Антрим в Ирландии.

См. также 
 Шейн
 Шайна
 Шейно